Castanheda steht für:
 den portugiesischen Historiker Fernão Lopes de Castanheda (um 1480–1559)
 die französische Gemeinde Castagnède (Haute-Garonne) auf Gaskognisch
 die französische Gemeinde Castagnède (Pyrénées-Atlantiques) auf Gaskognisch